Samosir (eiland)
 Samosir (regentschap)